Deveti planet je pretpostavljeni planet u vanjskom dijelu sunčeva sustava. Pomoću njega bi mogli biti objašnjene neobične orbite pojedinih transneptunskih objekata koji se nalaze većinom izvan Kuiperovog pojasa. Ta mala tijela su pod utjecajem određenog gravitacijskog privlačenja što se može objasniti postojanjem određenog masivnog objekta, a najvjerojatnije bi to bio planet. Nova otkrića malih tijela koja su pomaknuta tim gravitacijskim utjecajem samo pojačavaju hipotezu. Izravna detekcija teleskopom bi konačno potvrdila njegovo postojanje.

Pretpostavljene fizičke karakteristike
Mogući planet bi mogao biti superzemlja ili ledeni div s masom 10 puta većom od Zemlje ili 5000 puta većom od Plutona. Promjer bi mu mogao biti dva do četiri puta veći od Zemlje. Staza oko Sunca bi mu bila izrazito eliptična odnosno izdužena. Orbitalni period bi iznosio oko 15.000 godina.

Razvoj hipoteze

Astronomi Chad Trujillo i Scott S. Sheppard su 2014. zaključili moguće postojanje masivnog transneptunskog planeta zbog sličnosti orbita dalekih transneptunskih objekata kao što je primjerice Sedna.

Konstantin Batygin i Michael E. Brown su objasnili 2016. da je masivni vanjski planet najbolje objašnjenje sličnosti u orbiti za šest udaljenih objekata.

Na sličan način je u 19. stoljeću otkriven i planet Neptun kada su astronomi predvidjeli u svojim izračunima orbitu Neptuna zbog malih pomaka u orbiti Urana i da svojom gravitacijom utječe na sam Uran.

 (*) ϖ, longituda perihela izvan očekivanog raspona

Izvori 
 

 
Trans-neptunska regija